Ülkerspor, polisportiva così denominata fino al 2006
 Fenerbahçe Ülker, squadra di pallacanestro così denominata a partire dal 2006